«Политехника» — футбольные клубы:
 Румыния
 
 «Политехника Тимишоара» — бывший румынский футбольный клуб из города Тимишоара (1921—2012).
 «» — румынский футбольный клуб из города Тимишоара (с 2012).
 Молдавия
 «Политехника» — ныне несуществующий молдавский футбольный клуб из города Кишинёв (существовал в 1964—2017 годах). См. также 
 «» — румынский футбольный клуб, существовавший в 2012—2021 годах, в сезонах 2013/14, 2015/16—2017/18 играл в Лиге I.
 Политехник (футбольный клуб)